In 1964 werd het 45ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd gespeeld van 21 mei 1964 tot 14 februari 1965 en georganiseerd door de FNF. Alecrim werd kampioen.

Eerste toernooi
Na drie wedstrijden vielen de laatste vier in de rangschikking af.

Eerste fase

Finale

Tweede toernooi
Na drie wedstrijden vielen de laatste vier in de rangschikking af.

Eerste fase

Finale
Onduidelijk waarom ABC het toernooi won.

Derde toernooi
Na drie wedstrijden vielen de laatste vier in de rangschikking af.

Eerste fase

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Poti